Team NSP-Ghost (del nom del seu patrocinador NSP AG), equip ciclista d'Alemanya
 Toxina marina neurotòxica (del seu nom en anglès Neurotoxic Shellfish Poisoning), toxina adquirible per consum de mol·luscs
 Punt estret (del seu nom en anglès Narrow Spot), codi de làmpada MR16 amb una obertura de feix de llum d'entre 8 i 15 graus
 Network Service Provider, empresa o organització que forneix amplada de banda per a l'accés a Internet
 Newsgroup Service Provider, empresa o organització que ofereix accés a grups de discussió d'Usenet